Клавељинас има више значења:

 Клавељинас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Клавељинас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Клавељинас, Клавељинас Којотес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Клавељинас, Ел Педрегал (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Клавељинас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Клавељинас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Клавељинас (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику